Lese steht für:
 Ernte landwirtschaftlicher Gewächse und Früchte
 Traubenlese im Speziellen
 Lese (Bonn), eine Lesegesellschaft in Bonn
 ein Ort in Osttimor, siehe Leolima (Hato-Udo) 
 Lese (Papua-Neuguinea), ein Ort auf Papua-Neuguinea 

LESE steht als Abkürzung für:
 Landeseinsatzeinheit der Brandenburgischen Polizei, siehe Polizei Brandenburg #Geschichte

Siehe auch:
 Leese (Begriffsklärung)
 Leše
 Leșe

Abkürzung